Filagri de Rodes, orador grec.
 Filagri de l'Epir, metge grec
 Filagri, metge grec
 Filagri (governador) de Egipte